Девятый сезон вокального телешоу «Голос». 17 августа 2020 года было объявлено, что наставниками нового сезона стали Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Премьера состоялась на «Первом канале» 9 октября 2020 года.

Наставники 

 Баста — рэп-исполнитель, композитор, продюсер.
 Полина Гагарина — эстрадная певица, композитор, победительница проекта Первого канала «Фабрика звёзд-2» (2003), участница музыкального конкурса «Евровидение-2015», где заняла 2-е место.
 Сергей Шнуров — рок-музыкант, автор песен, лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
 Валерий Сюткин — советский и российский певец, музыкант, автор песен группы «Браво»; Заслуженный артист России.

Команды 

  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвёртое место

  Выбыл в полуфинале
  Выбыл в четвертьфинале
  Спасён в нокаутах (имя вычеркнуто)
  Выбыл в нокаутах
  Выбыл в поединках

Слепые прослушивания

Выпуск № 1: Слепые прослушивания. 1-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 9 октября 2020 года. В начале выпуска наставники исполнили песню «В Голосе — все» на мотив песни «В Питере — пить» группы Ленинград.

В конце выпуска победители проекта Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьёва, Дарья Антонюк, Селим Алахяров, Пётр Захаров и Аскер Бербеков (кроме Иеромонаха Фотия) исполнили песню Джона Леннона «Imagine».

Выпуск № 2: Слепые прослушивания. 2-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 16 октября 2020 года.

Выпуск № 3: Слепые прослушивания. 3-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 23 октября 2020 года.

Выпуск № 4: Слепые прослушивания. 4-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 30 октября 2020 года.

Выпуск № 5: Слепые прослушивания. 5-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 6 ноября 2020 года.

Выпуск № 6: Слепые прослушивания. 6-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 13 ноября 2020 года.

Поединки

Выпуски № 7-8: Поединки 
Этап «Поединки» начался 20 ноября 2020 года, а закончился 27 ноября 2020 года. Как и в предыдущем сезоне, Наставники лишаются возможности спасти двух выбывающих участников из других команд. 24 участника, которые выиграют свои поединки, пройдут в этап «Нокауты».

Нокауты

Выпуски № 9−10: Нокауты 
Этап «Нокауты» начался 4 декабря 2020 года. В каждой команде каждого наставника осталось шесть участников. Каждый Наставник разделил свою команду на две тройки и оставит в проекте лишь одного вокалиста из каждой тройки.
Как и в прошлом сезоне, на этом этапе у каждого наставника есть возможность спасения одного участника из другой команды. В Четвертьфинал проходят по три участника от каждой команды.

Четвертьфинал

Выпуск № 11: Четвертьфинал 
Прямой эфир четвертьфинала состоялся 18 декабря 2020 года. В команде каждого Наставника остались три участника. По результатам голосования зрителей и наставников в Полуфинал прошли по два вокалиста от каждой команды.

Полуфинал

Выпуск №12: Полуфинал 
Прямой эфир полуфинала состоялся 25 декабря 2020 года. В команде каждого Наставника остались два участника. По результатам голосования зрителей и наставников в Финал прошло по одному вокалисту от каждой команды.

Финал

Выпуск № 13: Финал 
Прямой эфир финала состоялся 30 декабря 2020 года. Четыре сильнейших вокалиста проекта (каждый из них — в своей команде) исполнили по две сольных песни и одну — в дуэте со своим наставником.

Лучший Наставник сезона 
Результаты

Рейтинги сезона

Примечания

Ссылки 

Телесезоны 2020 года
Голос (Россия)